Шуклин — русская фамилия; женская форма Шуклина.

Известные носители 
 Шуклин, Александр Иванович (1947—2014) — советский и украинский борец (самбо, дзюдо), заслуженный тренер Украины, Президент Федерации самбо Украины.
 Шуклин, Владимир Николаевич (род. 1973) — российский хоккеист.
 Шуклин, Евгений (род. 1985) — литовский каноист.
 Шуклин, Иван Андрианович (1879—1958/1959) — русский скульптор.
 Шуклин, Илья Захарович (1922—1943) — Герой Советского Союза.

 Шуклина, Ольга Александровна (1967) — российская самбистка.

См. также 
 Шуклины
 Шуклино